Barceló ist ein katalanischer Familienname folgender Personen:
 Albert Torres Barceló (* 1990), spanischer (menorquinischer) Radrennfahrer, siehe Albert Torres
 Annette Barcelo (* 1943), Schweizer Malerin, Zeichnerin und Grafikerin
 Antoni Barceló (1717–1797), spanischer (mallorquinischer) Seefahrer
 Carlos Romero Barceló (1932–2021), puerto-ricanischer Politiker
 Carme Pigem Barceló (* 1962), spanische Architektin
 Elia Barceló (* 1957), spanische (valencianische) Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin
 Facundo Barcelo (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Joan Barceló, spanischer (katalanischer) Maler (Schaffensperiode 1485–1516)
 Miquel Barceló (* 1957), spanischer (katalanischer) Maler und Bildhauer
 Pere Joan Barceló i Anguera (1682–1743), spanischer (katalanischer) Oberst in der österreichischen Armee
 Pedro Barceló (* 1950), spanischer (valencianischer) Althistoriker
 Sigifredo Noriega Barceló (* 1951), mexikanischer Priester, Bischof von Zacatecas
 Víctor Manuel Barceló Rodríguez (* 1936), mexikanischer Botschafter

Barceló bezeichnet außerdem
 Barceló (Rum), Rum-Hersteller aus der Dominikanischen Republik
 Grupo Barceló, internationaler Hotel- und Touristikkonzern aus Spanien